Hysteropsis är ett släkte av svampar. Hysteropsis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hysteropsis